Dufourcet est un nom de famille landais notamment porté par :

 Eugène Dufourcet (1839–1900), historien français,avocat, puis juge, Président de la Société de Borda, sciences, lettres et arts des Landes.  
 Louis Dufourcet (1866–1941), historien français,président du tribunal de commerce de Dax, fils du précédent ;
 Marie-Bernadette Dufourcet (née en 1956), professeure française de musicologie et organiste. Arrière-petite-fille d'Eugène.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme occitan